Суперкубок Швеції з футболу 2007  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 березня 2007 року між чемпіоном Швеції клубом Ельфсборг та володарем кубка Швеції клубом Гельсінгборг.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на svenskfotboll 
 Матч на transfermarkt

2007
Швеція